

Лаконія — місто, штат Індіана
 Лаконія — місто, штат Нью-Гемпшир